Klepzig steht für:
 Klepzig (Köthen), Stadtteil von Köthen (Anhalt), Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt
 Klepzig (Landsberg), Ortsteil von Queis, Ortschaft der Stadt Landsberg im Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Klepzig (Wiesenburg/Mark), Ortsteil der Gemeinde Wiesenburg/Mark im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg

Klepzig ist der Familienname folgender Personen:
 Gerd Klepzig (* 1926), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Richard Klepzig (vor 1899–nach 1912), deutsch-schweizerischer Architekt